Sibsāgar eller Sibsagar kan syfta på:

 Sibsagar (språk) – en östlig dialekt i assamesiska

Geografi

Indien 

 Sibsāgar (distrikt), Assam, 
 Sibsāgar (ort), Assam, 

Robotskapade Indienförgreningar